

Carriera

Club
Nella stagione 2015-2016 ha giocato una partita nella prima divisione scozzese con la maglia dell'.

Nazionale
Nel 2016 ha partecipato alla Coppa d'Asia Under-23; in precedenza aveva giocato anche nelle nazionali giovanili australiane Under-20 ed Under-17.

Collegamenti esterni